Rock the Block е четиринадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Албумът става златен в Швейцария и е на 1-во място в класацията.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Тони Кастел – бас
 Доминик Фавес – китара
 Марк Сторс – вокали
 Патрик Айби – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 2003 година